Sabino kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Sabino (ort i Brasilien, São Paulo, Sabino), 
 Sabino (kommun), São Paulo,

Kongo-Kinshasa 

 Sabyinyo, vulkan,

Mexiko 

 Sabino, Jalisco, ort, Lagos de Moreno, 

Robotskapade Brasilienförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar